Александр Саликов:
 Саликов, Александр Алексеевич — Георгиевский кавалер, майор.
 Саликов, Александр Никитич — Георгиевский кавалер, подполковник.
 Саликов, Александр Фаридович (род. 1988) — российский самбист, чемпион Европы по боевому самбо.